Banco BBM é o grupo financeiro mais antigo do Brasil. Fundado em 1858, originou-se do Banco da Bahia, tendo no início foco em financiamento agrícola para produtores da região daquele estado. Rapidamente ganhou importância sendo um dos únicos bancos autorizados a emitir papel-moeda.

Hoje o Banco BBM destaca-se nas áreas de crédito para médias e grandes empresas, gestão de recursos de terceiros, tesouraria e mercado de capitais.

O banco, controlado pela família Mariani, é o 65º maior banco no Brasil por total de ativos (R$ 3,1 bilhões - Março 2013). Sediado na cidade de Salvador na Bahia, o banco possui filiais nas cidades de São Paulo e Nassau, nas Bahamas.

Em 2016, o Bank of Communications (BoCom) concluiu o processo de aquisição de 80% do capital do banco BBM após ter passado pela aprovação das autoridades regulatórias no Brasil e na China. 20% do capital permanece com o Grupo Mariani.

O BOCOM BBM tornou-se a primeira joint venture do BoCom fora da China.

Ligações externas 
 

Bancos do Brasil
Bancos fundados em 1858
Empresas de Salvador
 
